Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1990-91 var en turnering, hvor tre hold spillede om to ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1990-91. Turneringen blev spillet i perioden 22. februar - 8. marts 1990, og den havde deltagelse af nr. 6 og 7 fra Eliteserien i 1989-90, Esbjerg IK og AaB, samt nr. 2 fra 1. division i 1989-90, IK Skovbakken. De tre hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav fire kampe til hvert hold.

Turneringen skulle egentlig også have haft deltagelse af KSF, der var sluttet på tredjepladsen i 1. division i 1989-90, men københavnerklubben meldte  af økonomiske årsager afbud til kvalifikationsspillet, og der blev ikke udpeget nogen reserve for KSF.

Resultatet blev, at de to Eliteserie-hold sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 19. februar - 9. marts 1990

Noter 

Ishockey i 1990
Ishockey i Danmark